Le Masters de Miami 1998 s'est déroulé du 16 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Boris Becker déclare forfait avant le début du tournoi pour cause de maladie, pour la troisième année consécutive. On note également le forfait de Michael Chang pour une blessure au genou et de la deuxième paire de double à la suite d'une blessure de Paul Haarhuis.
 Marcelo Ríos remporte le tournoi en simple en battant Andre Agassi en finale. Il réalise le doublé Indian Wells-Key Biscane et décroche ainsi son  ATP en simple. La semaine suivante, il devient 1 mondial pour la première fois de sa carrière.
 En double, Ellis Ferreira et Rick Leach s'imposent en finale face à Alex O'Brien et Jonathan Stark. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1998 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1998) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1998
Tennis aux États-Unis en 1998
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1998